Plusieurs villes possèdent une rue du Cinéma :

Belgique 
 Rue du Cinéma à Molenbeek-Saint-Jean à Bruxelles ;

France 
  Rue du Cinéma à Lille ;
 Rue du Cinéma à Marseille;
 Rue du Cinéma à Paris, rue piétonne souterraine du Nouveau Forum, Forum des Halles,  de Paris, Paris, France.

Voir aussi 
 

Cinéma Rue